Michael Keating ist der Name folgender Personen:

* Michael Keating (Politiker) (* 1946), irischer Politiker
 Michael Keating (Schauspieler) (* 1947), britischer Schauspieler 
 Michael Keating (Politikwissenschaftler) (* 1950), britischer Politikwissenschaftler
 Michael Keating (Diplomat) (* 1959), britischer Diplomat und UN-Funktionär